Anglosaské příjmení Ross nese více různých osobností:

 Anne Rossová (* 1985) – německá zpěvačka
 Annie Ross (1930–2020) – britsko-americká zpěvačka a herečka
 Art Ross (1886–1954) – kanadský hokejista a hokejový trenér
 Betsy Rossová (1752–1836) – americká švadlena, která údajně ušila první americkou vlajku
 Blake Ross (* 1985) – programátor, který je znám hlavně svou prací na webových prohlížečích Mozilla
 Bob Ross (1942–1995) – americký malíř
 Dennis Ross (* 1948) – americký diplomat a spisovatel
 Diana Rossová (* 1944) – americká zpěvačka
 Elisabeth Kübler-Rossová (1926–2004) – švýcarsko-americká psychiatrička
 Eufémie de Ross († 1386) – druhá manželka Roberta II. Skotského
 Frank Ross (1874–1960) – americký fyzik a astronom
 Gary Ross (* 1956) – americký scenárista, filmový režisér a spisovatel
 George Ross (politik) (1730–1779) – právník a signatář Deklarace nezávislosti Spojených států jako zástupce Pensylvánie
 Herbert Ross (1927–2001) – americký režisér a producent
 James Clark Ross (1800–1862) – britský námořní důstojník a polárník
 Jerry Lynn Ross (* 1948) – americký kosmonaut a důstojník letectva
 John Ross (1777–1856) – britský námořní důstojník a polárník, strýc Jamese Clarka Rosse
 Katharine Rossová (* 1940) – americká herečka
 Rick Ross (* 1976) – americký rapper
 Ronald Ross (1857–1932) – britský lékař, parazitolog, epidemiolog a spisovatel, nositel Nobelovy ceny
 Ross the Boss (Ross Friedman; * 1954) – americký kytarista
 Ryan Ross (* 1986) – americký kytarista
 Sanya Richardsová-Rossová (* 1985) – jamajsko-americká sprinterka
 Wilbur Ross (* 1937) – americký podnikatel a politik
 William Ross (* 1948) – americký hudební skladatel a hudební režisér

Externí odkazy